Фридрих фон Цоллерн (Фридрих Страсбургский) (ум. после 9 марта 1365) — граф фон Цоллерн (1344—1365). Основатель так называемой линии Гогенцоллерн-Страсбург.

Биография 
Младший (четвертый) сын графа Фридриха VIII фон Цоллерна (1309—1333).

С 1333 по 1342 год Фридрих каноник в Страсбурге. В 1342 году сложил духовный сан и вернулся на родину, где в 1343 году женился на Маргарите фон Гогенберг-Вилдберг, дочери Бурхарда V фон Гогенберга.

С 1344 года стал соправителем своего старшего брата Фридриха IX фон Цоллерна, известного как «Черный граф».

После смерти Фридриха Страсбургского его владения унаследовал старший сын Фридрих XI.

Дети 
От брака с Маргаритой фон Гогенберг у Фридриха было пять детей:

 Фридрих XI (ум. 1401), граф фон Цоллерн (1365—1401). Женат с 1377 года на Адельгейде фон Фюрстенберг (ум. 1413)
 Маргарита (ум. 1433), 1-й муж — Гебхард I фон Рехберг (ум. 1395/1397), 2-муж с 1398 года Альбрехт фон Абенсберг (ум. 1407), 3-й муж с 1424 года Вильгельм фон Пухберг (ум. 1426)
 Анна, муж Альбрехт III фон Рехберг (ум. 1408)
 Фридрих Остертаг IV (ум. 1399)
 Фридрих (ум. 1408/1410), каноник в Страсбурге с 1379 года.

Источники 
 Gustav Schilling: Geschichte des Hauses Hohenzollern, in genealogisch fortlaufenden Biographien aller seiner Regenten von den ältesten bis auf die neuesten Zeiten, nach Urkunden und andern authentischen Quellen, F. Fleischer, 1843, S. 169 f.
 Graf Rudolph Stillfried-Alcántara, Traugott Maercker: Hohenzollerische Forschungen, C. Reimarus, 1847, S. 194 ff.

Ссылки 
 Friedrich von Hohenzollern

Гогенцоллерны